środek ciężkości w fizyce i astronomii (pojęcie różne od środka masy)
 środek ciężkości lub środek masy w geometrii i topologii